Rocca Viscontea ist der Name folgender Burgen in Italien:

 Rocca Viscontea (Castell’Arquato) in der Gemeinde Castell’Arquato, Provinz Piacenza, Emilia-Romagna
 Rocca Viscontea (Romano di Lombardia) in der Gemeinde Romano di Lombardia, Provinz Bergamo, Lombardei
 Rocca Viscontea (Urgnano) in der Gemeinde Urgnano, Provinz Bergamo, Lombardei